Наумиха — название населённых пунктов в России:

 Наумиха — деревня в Верховажском районе Вологодской области.
 Наумиха — деревня в Кинешемском районе Ивановской области.
 Наумиха — деревня в Некрасовском районе Ярославской области.